Rigi-Scheidegg steht für:

 Scheidegg, ein Gipfel des Rigi-Massives in der Innerschweiz, siehe Rigi #Geologie
 Rigi Scheidegg, die Bergstation der Luftseilbahn Kräbel–Rigi Scheidegg (LKRS), siehe Rigi #Öffentlicher Verkehr
 eine ehemalige Bergbahn auf diesem Berg, siehe Rigi-Kaltbad-Scheidegg-Bahn
 eine Haltestelle dieser Bergbahn